Пољана може бити:

 Пољана, комад земљишта, мање поље, множина: пољане

Насеља:
 Пољана (Пожаревац), насеље у градској општини Пожаревац, град Пожаревац, Србија
 Пољана (Плужине), насеље у општини Плужине, Србија
 Пољана (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација БиХ, БиХ
 Пољана (Тузла), насеље града Тузле, Федерација БиХ, БиХ
 Пољана (Липик), насеље града Липика, Хрватска
 Пољана (Преко), насеље у општини Преко, Хрватска

или:
 Паси Пољана, насеље у градској општини Палилула, град Ниш, Србија
 Градачка Пољана, насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Глинска Пољана, насеље града Петриње, Хрватска
 Делић Пољана, насеље у општини Цетинград, Хрватска
 Пољана Војнићка, насеље у општини Крњак, Хрватска
 Пољана Чичка, насеље у општини Велика Горица, Хрватска
 Петрова Пољана, насеље у општини Војнић, Хрватска
 Селакова Пољана, насеље у општини Војнић, Хрватска
 Долга Пољана, насеље у општини Ајдовшчина, Словенија

Види још 
 Дуга Пољана 
 Бабина Пољана
 Пољане
 Пољани
 Поље